Weissenstein une montagne suisse de  mètres d'altitude.
 Weißenstein, une commune autrichienne de Carinthie.
 Weißenstein, l’ancien nom de Paide.
 Le château Weissenstein est un château de style baroque des environs de Bamberg